Seeberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Seeberger (* 1975), deutscher Eishockeyspieler
 Erna Seeberger-Sturzenegger (1907–1995), schweizerische Philosophin
 Friedrich Seeberger (1938–2007), deutscher experimenteller Archäologe und Feinwerktechnik-Ingenieur 
 Gustav Seeberger (1812–1888), deutscher Architekturmaler
 Johannes Seeberger (1843–1879), österreichischer Schachproblemkomponist
 Jürgen Seeberger (* 1965), deutscher Fußballtrainer
 Kurt Seeberger (1913–1994), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Lucas Seeberger (* 1983), deutscher Filmeditor
 Matt Seeberger (1984), US-amerikanischer Tennisspieler
 Peter Seeberger (* 1966), deutscher Chemiker
 Peter Paul Seeberger (1906–1993), Architekt und Stadtbaudirektor in Saarbrücken
 Hans-Jörg Seeberger (1943–2007), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Seeberger, siehe Erna Seeberger-Sturzenegger

Seeberger ist
 der Name eines Unternehmens für Kaffee und Trockenfrüchte mit Sitz in Ulm, siehe Seeberger (Unternehmen)
 der Name eines Unternehmens, das Kopfbedeckungen herstellt, siehe Hutfabrik Seeberger
 der Name eines Natursteins, siehe Seeberger Sandstein